Osoby:
 Grzegorz Bonin – piłkarz, reprezentant Polski
 Tomasz Bonin – bokserski mistrz świata
 William Bonin – amerykański seryjny morderca
 Gerhardt von Bonin – amerykański neuropatolog i neuroanatom niemieckiego pochodzenia

Geografia:

 Bonin – część Poznania
 Bonin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Sarnaki 
 Bonin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Choszczno 
 Bonin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Wierzchowo
 Bonin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Manowo
 Bonin (przystanek kolejowy)
 Bonin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Łobez
 Bonin – dawna nazwa rowu oceanicznego Izu-Ogasawara
 Bonin – historyczna nazwa archipelagu wysp wulkanicznych Ogasawara

Inne:
 Bonin (herb z pieczęci z 1589 roku)
 Bonin (pomorski herb szlachecki)

Zobacz też: Bonin-Ogródki